Haeberle oder Häberle ist ein typisch schwäbischer Familienname. Er ist der Name folgender Personen:

Als Familienname:
 Adolf Häberle (1886–1959), deutscher Kunsthistoriker
 Bartlmä Häberle, deutscher Künstler, Hofmaler am österreichischen Königshof
 Daniel Häberle (1864–1934), deutscher Geologe, Paläontologe und Pfälzer Heimatforscher
 Ernst Häberle (1854–1898), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Erwin J. Haeberle (1936–2021), deutscher Sexualwissenschaftler
 Gustav Haeberle (1853–1930), deutscher Architekt und Vertreter des Historismus
 Horatius Haeberle (* 1940), deutscher Autor, Regisseur und Schauspieler
 Karl Häberle  (1910–1999), deutscher Politiker der SPD
 Karl Häberle (Rennfahrer), deutscher Automobilrennfahrer
 Karl Erich Haeberle (1924–2018), deutscher Ingenieur und Journalist
 Michael Häberle (* 1969), deutscher Gewerkschafter
 Peter Häberle (* 1934), deutscher Staatsrechtler
 Robin Häberle (* 1993), deutscher American-Football-Spieler
 Ronald Haeberle (* 1941), US-amerikanischer Fotograf
 Sven Häberle (* 1966), deutscher Hörfunkmoderator und Hörfunkredakteur
 Thomas Häberle (* 1956), deutscher Filmproduzent und Filmrechtehändler
 Wolfgang Häberle (* 1951), deutscher Maler und Grafiker

Als Künstlername:
 Häberle und Pfleiderer, Bühnenduo der schwäbischen Volksschauspieler Willy Reichert und Oscar Heiler
 Hank Häberle (bürgerlich Bernhard Soppa; 1957–2007), deutscher Country-Musiker

Siehe auch:
 Haberle
 Heberle
 Hepperle
 Häberli